Seznam armad z zaporedno številko 55.

Seznam 
 55. armada (Japonski imperij)
 55. armada (ZSSR)

Glej tudi